K League 1 er den sydkoreanske fodboldliga.

2021 
 Daegu FC
 Gangwon FC
 Gwangju FC
 Incheon United
 Jeju United
 Jeonbuk Hyundai Motors
 Pohang Steelers
 Seongnam FC
 FC Seoul
 Suwon Samsung Bluewings
 Suwon FC
 Ulsan Hyundai

Resultater 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! colspan="3" | K League (1983 - 2012)
|-
! Sæson
! Mestre
! Vice-mestre
|-
|1983
|Hallelujah FC
|Daewoo Royals
|-
|1984
|Daewoo Royals
|Yukong Elephants
|-
|1985
|Lucky-Goldstar Hwangso
|POSCO Atoms
|-
|1986
|POSCO Atoms
|Luck-Goldstar Hwangso
|-
|1987
|Daewoo Royals
|POSCO Atoms
|-
|1988
|POSCO Atoms
|Hyundai Horang-i
|-
|1989
|Yukong Elephants
|Lucky-Goldstar Hwangso
|-
|1990
|Lucky-Goldstar Hwangso
|Daewoo Royals
|-
|1991
|Daewoo Royals
|Hyundai Horang-i
|-
|1992
|POSCO Atoms
|Ilhwa Chunma
|-
|1993
|Ilhwa Chunma
|LG Cheetahs
|-
|1994
|Ilhwa Chunma
|Yukong Elephants
|-
|1995
|Ilhwa Chunma
|Pohang Atoms
|-
|1996
|Ulsan Hyundai Horang-i
|Suwon Samsung Bluewings
|-
|1997
|Pusan Daewoo Royals
|Jeonnam Dragons
|-
|1998
|Suwon Samsung Bluewings
|Ulsan Hyundai Horang-i
|-
|1999
|Suwon Samsung Bluewings
|Pusan Daewoo Royals
|-
|2000
|Anyang LG Cheetahs
|Bucheon SK
|-
|2001
|Seongnam Ilhwa Chunma
|Anyang LG Cheetahs
|-
|2002
|Seongnam Ilhwa Chunma
|Ulsan Hyundai Horang-i
|-
|2003
|Seongnam Ilhwa Chunma
|Ulsan Hyundai Horang-i
|-
|2004
|Suwon Samsung Bluewings
|Pohang Steelers
|-
|2005
|Ulsan Hyundai Horang-i
|Incheon United
|-
|2006
|Seongnam Ilhwa Chunma
|Suwon Samsung Bluewings
|-
|2007
|Pohang Steelers
|Seongnam Ilhwa Chunma
|-
|2008
|Suwon Samsung Bluewings
|FC Seoul
|-
|2009
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Seongnam Ilhwa Chunma
|-
|2010
|FC Seoul
|Jeju United
|-
|2011
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Ulsan Hyundai
|-
|2012
|FC Seoul
|Jeonbuk Hyundai Motors
|-
|-
! colspan="3" | K League 1 (2013 - )
|-
|2013
|Pohang Steelers
|Ulsan Hyundai
|-
|2014
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Suwon Samsung Bluewings
|-
|2015
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Suwon Samsung Bluewings
|-
|2016
|FC Seoul
|Jeonbuk Hyundai Motors
|-
|2017
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Jeju United
|-
|2018
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Gyeongnam FC
|-
|2019
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Ulsan Hyundai
|-
|2020
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Ulsan Hyundai
|}

Flest titler

Eksterne henvisninger 

Fodboldligaer
Fodbold i Sydkorea
Etableret i 1983